L'équipe cycliste Kranj est une équipe cycliste slovène participant aux circuits continentaux de cyclisme et en particulier l'UCI Europe Tour. Elle perd son statut d'équipe continentale à la fin de la saison 2013 pour redevenir une équipe élite nationale.

Histoire de l'équipe

Classements UCI 
L'équipe participe aux circuits continentaux et principalement à des épreuves de l'UCI Europe Tour. Les tableaux ci-dessous présentent les classements de l'équipe sur les différents circuits, ainsi que son meilleur coureur au classement individuel.

UCI Asia Tour

UCI Europe Tour

L'équipe est également classée au Classement mondial UCI qui prend en compte toutes les épreuves UCI et concerne toutes les équipes UCI.

Cycling Team Kranj en 2022

Saisons précédentes 

Effectif

Victoires
Aucune victoire UCI.

Effectif

Victoires

Effectif

Victoires

Effectif

Victoires

Effectif

| Dejan Bajt || 28.10.1987 ||  || 
|-
| Blaz Bonca || 06.07.1989 ||  || Néo-pro
|-
| Nik Burjek || 18.09.1987 ||  || 
|-
| Massimo Demarin || 25.08.1979 ||  || 
|-
| Werner Faltheiner || 27.04.1975 ||  || 
|-
| Blaž Furdi || 27.05.1988 ||  || Adria Mobil
|-
| Marko Hlebanja || 27.08.1986 ||  || 
|-
| Aldo Ino Ilešič || 01.09.1984 ||  || Perutnina Ptuj
|-
| Vladimir Kerkez || 01.03.1984 ||  || 
|-
| Nejo Rakus || 10.05.1989 ||  || Néo-pro
|-
| Uroš Silar || 17.07.1978 ||  || Swiag Pro Cycling Team
|-
| Gašper Švab || 18.06.1986 ||  || 

Victoires

|-
|09/03/2008 || Poreč Trophy ||  || 08 1.2 ||  Aldo Ino Ilešič
|-
|20/04/2008 || Belgrade-Banja Luka I ||  || 08 1.2 ||  Aldo Ino Ilešič
|-
|07/05/2008 ||  du Giro del Friuli Venezia Giulia ||  || 07 2.2 ||  Uroš Silar
|-
|12/07/2008 ||  du Grand Prix cycliste de Gemenc ||  || 07 2.2 ||  Gašper Švab
|}

Effectif

| Dejan Bajt || 28.10.1987 ||  || 
|-
| Blaz Bonca || 06.07.1989 ||  || 
|-
| Nik Burjek || 18.09.1987 ||  || 
|-
| Werner Faltheiner || 27.04.1975 ||  || 
|-
| Blaž Furdi || 27.05.1988 ||  || 
|-
| Vladimir Kerkez || 01.03.1984 ||  || 
|-
| Nejc Rakus || 10.06.1989 ||  || 
|-
| Uroš Silar || 17.07.1978 ||  || 
|-
| Matej Stare || 20.02.1978 ||  || Perutnina Ptuj
|-
| Gašper Švab || 18.06.1986 ||   || 

Victoires

|-
|26/03/2009|| des Paths of King Nikola||||07 2.2||  Vladimir Kerkez
|-
|27/03/2009|| des Paths of King Nikola||||07 2.2||  Matej Stare
|-
|26/04/2009||Banja Luka-Belgrade II||||08 1.2||  Vladimir Kerkez
|-
|30/05/2009||Grand Prix Kranj||||06 1.1||  Gašper Švab 
|-
|01/08/2009||Grand Prix P-Nívó||||08 1.2||  Uroš Silar
|}

Effectif

| Nik Burjek || 18.09.1987 ||  || Sava
|-	
| Benjamin Cujnik || 24.04.1988 ||  || Adria Mobil
|-
| Mark Dzamastagic || 01.02.1991 ||  || Néo-pro
|-
| Blaž Furdi || 27.05.1988 ||  || Sava
|-
| Domen Kalan || 12.07.1991 ||  || Néo-pro
|-
| Vladimir Kerkez || 01.03.1984 ||  || Sava
|-
| Uroš Silar || 17.07.1978 ||  || Sava
|-
| Matej Stare || 20.02.1978 ||  || Sava
|-
| Gašper Švab || 18.07.1986 ||  || Sava
|-
| Jure Zrimšek || 20.01.1982 ||  || Adria Mobil

Victoires

|-
|19/03/2010|| du Istrian Spring Trophy|||| 07 2.2|| Blaž Furdi
|-
|23/04/2010||Banja Luka-Belgrade I|||| 08 1.2|| Jure Zrimšek
|-
|27/06/2010||Championnat de Slovénie sur route espoirs||||09CN|| Blaž Furdi
|}

Effectif

| Nejc Bester || 06.10.1992 ||  || Néo-pro
|-
| Jure Bitenc || 07.01.1991 ||  || Obrazi Delo Revije
|-
| Nik Burjek || 18.09.1987 ||  || Sava
|-
| Mark Dzamastagic || 01.02.1991 ||  || Sava
|-
| Domen Kalan || 12.07.1991 ||  || Sava
|-
| Vladimir Kerkez || 01.03.1984 ||  || Sava
|-
| Luka Mezgec || 27.01.1988 ||  || Zheroquadro Radenska
|-
| Tim Mikelj || 06.05.1992 ||  || Néo-pro
|-
| Gašper Švab || 18.07.1986 ||  || Sava
|-
| Jure Zrimšek || 20.01.1982 ||  || Sava

Victoires

|-
|18/03/2011|| de l'Istrian Spring Trophy|||| 07 2.2|| Luka Mezgec
|-
|13/08/2011||Memorial Henryka Lasaka|||| 08 1.2|| Luka Mezgec
|}

Effectif

| Nejc Bester || 06.10.1992 ||  || Sava
|-
| Jure Bitenc || 07.01.1991 ||  || Sava
|-
| Nik Burjek || 18.09.1987 ||  || Sava
|-
| Mark Dzamastagic || 01.02.1991 ||  || Sava
|-
|Žiga Grošelj || 31.08.1993 ||  || 
|-
| Vladimir Kerkez || 01.03.1984 ||  || Sava
|-
| Ziga Marolt ||09.06.1993 ||  || 
|-
| Luka Mezgec || 27.01.1988 ||  || Sava
|-
| Tim Mikelj || 06.05.1992 ||  || Sava
|-
| Gašper Švab || 18.07.1986 ||  || Sava
|-
| Jure Zrimšek || 20.01.1982 ||  || Sava

Victoires

|-
|30/06/2012 ||  du Tour du lac Qinghai ||  || 03 2.HC ||  Luka Mezgec
|-
|02/07/2012 ||  du Tour du lac Qinghai ||  || 03 2.HC ||  Luka Mezgec
|-
|04/07/2012 ||  du Tour du lac Qinghai ||  || 03 2.HC ||  Luka Mezgec
|-
|10/07/2012 ||  du Tour du lac Qinghai ||  || 03 2.HC ||  Luka Mezgec
|-
|12/07/2012 ||  du Tour du lac Qinghai ||  || 03 2.HC ||  Luka Mezgec
|}

Effectif

|Jure Bitenc || 07.01.1991 ||  || Sava
|-
|Nik Burjek || 18.09.1987 ||  || Sava
|-
|Mark Dzamastagic || 01.02.1991 ||  || Sava
|-
|Žiga Grošelj || 31.08.1993 ||  || Sava
|-
|Nace Korošec || 12.04.1994 ||  || 
|-
|Tadej Logar || 17.01.1994 ||  || 
|-
|Ziga Marolt || 09.06.1993 ||  || Sava
|-
|Tim Mikelj || 06.05.1992 ||  || Sava
|-
|Matej Mohorič || 19.10.1994 ||  || 
|-
|Matej Razingar || 27.08.1994 ||  || 
|-
|Tadej Valjavec || 13.04.1977 ||  || 

Victoires

|-
|12/05/2013 ||  du Rhône-Alpes Isère Tour ||  || 07 2.2 ||  Mark Dzamastagic
|-
|26/05/2013 || Trofeo Città di San Vendemiano ||  || 08 1.2U ||  Mark Dzamastagic
|-
|04/06/2013 || b étape du Tour de Slovaquie ||  || 07 2.2 ||  Tim Mikelj
|}

Effectif

Victoires
Aucune victoire UCI.

Effectif

Victoires

|-
|14/06/2015 || Grand Prix de Sarajevo ||  || 08 1.2 ||  Gašper Katrašnik
|}

Notes et références

Notes

Références

Liens externes 
  

Sava